

Informatique
 Licq, un programme client de messagerie instantanée qui permet de gérer plusieurs protocoles simultanément

Toponyme
 Licq, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Licq-Athérey

Voir aussi
 Licq-Athérey, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme